Караадыр (река) — река в Казахстане, протекает в Житикаринском районе Костанайской области. Правый приток реки Бозбие.
 Кара-Адыр (станция) (каз. Қара-Адыр) — станция в Шортандинском районе Акмолинской области Казахстана.